renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne 
 25e bataillon de Schutzmannschaft

Australie

Canada

États-Unis

France 
 25e bataillon de chars de combat
 25e bataillon de chasseurs alpins
 25e bataillon de dragons
 25e bataillon du génie (France)
 25e bataillon du génie de l'air
 25e bataillon d'infanterie de marine
 25e bataillon médical
 25e bataillon de tirailleurs algériens
 25e bataillon de tirailleurs sénégalais
 25e bataillon vietnamien

Nouvelle-Zélande